Prilep – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Prilep – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Prilep – miasto w Macedonii Północnej